Kozak System («Козак Систем») — украинская рок-группа, играющая в стиле фолк-панк. Создана в 2012 году в Киеве музыкантами, вышедшими из состава группы «Гайдамаки».

История группы

«Шабля» 
В 2012 году в результате трансформации украинского рок-коллектива «Гайдамаки» появляется группа Kozak System, вокалистом которой становится Иван Леньо. В состав группы входят только бывшие участники «Гайдамак». 20 мая 2012 года в Тернополе группа даёт свой первый концерт. Эту дату музыканты считают днем рождения группы. Первый студийный альбом «Шабля» они презентуют в ноябре 2012 года в сотрудничестве со многими известными украинскими исполнителями, поэтами и музыкантами: Сашком Положинским, Катей Chilly, Сергеем Жаданом, Андреем Середой, Дмитрием Лазуткиным и Юрием Издрыком. Группа выпускает два видеоклипа на песни «Шабля» и «Така спокуслива». Последняя также становится частью саундтрека к сериалу «Последний москаль».

В 2013 году музыканты активно гастролируют по всему миру. Помимо многочисленных выступлений в Украине, Польше и Германии, Kozak System дают концерты на Днях Украины в Великобритании и на сцене Przystanek Woodstock в Польше.

Участие в Евромайдане 
В начале зимы 2013 года Kozak System вместе со многими украинскими музыкантами активно поддерживали Евромайдан, выступали на сцене в Киеве, проводили концерты по Украине и сами непосредственно участвовали в «революции достоинства». С подачи фронтмена группы Ивана Леньо появляется песня «Брат за брата» на слова Александра Положинского, ставшая неофициальным революционным гимном. В ночь на 1 декабря на песню был снят импровизированный видеоклип, в котором приняли участие Kozak System и множество известных украинских музыкантов. Студийные кадры с исполнителями в студии звукозаписи чередовались с видеозаписью протестов на Евромайдане.

Kozak System проводили много времени в прямых трансляциях с Майдана и давали многочисленные интервью на польском языке для СМИ. 22 января 2014 польским издательством Lou Rocked Boys был опубликован видеоклип на песню «Брат за брата» в исполнении Kozak System вместе с польской группой Enej.

«Пісні самонаведення» 
В 2014 году вышел альбом «Пісні самонаведення», соавтором которого является Тарас Чубай. В альбоме объединены украинская этника, роковая мелодика и регги. Такую идею подал гитарист Владимир Шерстюк. В альбоме доминируют песни на казацкую тематику, также присутствуют тексты известных украинских поэтов Кости Москальца и Богдана Игоря-Антонича.

«Живи і люби» 
Третий альбом Kozak System был выпущен в марте 2015 года и получил название «Живи і Люби» (польская версия называется «Kochaj i Żyj»). Альбом был представлен во время концерта в киевском клубе «Atlas».

30 марта фанаты киевского «Динамо» приглашают Kozak System вместе с «ВВ», «СКАЙ» и «Океаном Эльзы» для выступления в честь чемпионства клуба на стадионе «Олимпийский». Летом группа представляет Украину на международном музыкальном фестивале в Польше «Oświęcim LIFE Festival», на котором выступают вместе с UB40, Сhris De Burgh, Lemon и другими исполнителями, а также на чешском фестивале TRUTNOFF, где дают концерт на одной сцене вместе с Prodigy, The Subways и Matisyahu.

В 2015 году польские СМИ называют Kozak System самой известной украинской группой, а песню «Kochaj i Żyj», записанную в соавторстве с польским коллективом Red Lips, безусловным хитом, который оказался в тройке наилучших польских треков года. Начиная с 6 ноября группа проводит тур «НАШ МАНІФЕСТ», во время которого музыканты посещают множество больших украинских городов.

На новогоднюю ночь польским телевизионным каналом TVN группа была приглашена с концертом в Краков на FUNtastyczny Sylwester. На шоу пришло посмотреть более 150 тысяч жителей и гостей города. 5 марта вместе с польской группой Enej музыканты на сцене киевского клуба Sentrum с аншлагом проводят концерт «WARSZAWA—КИЇВ». Одновременно группа Kozak System занимается различной волонтёрской и благотворительной деятельностью: ездят с концертами на Восток Украины, становятся волонтёрами центра помощи онкобольным детям.

«Не моя» 
12 ноября 2016 года в киевском клубе «Atlas» группа презентует мини-альбом «Не моя», который состоит из 5 треков: сингл «Не моя», 2 ремикса на него, «Basta» на слова Юрия Издрыка и обновленная версия песни «Сніг». 22 марта 2017 года на церемонии вручения премии «Селекція» от радиостанции «Джем FM» сингл «Не моя» побеждает в номинации «Сингл года». В этом же месяце выходит новый сингл «Мій друг» в сотрудничестве с Сашком Положинским и Ярмаком.

Во время конкурса Eurovision-2017, который проходил в Киеве, Kozak System отыгрывают масштабный концерт на Хрещатике в Eurovision village. Во время летних выступлений музыканты посещают Соединённые Штаты Америки, Канаду, Польшу, Германию, Ирландию и Великобританию. 16 января 2018 группа заявила о своём намерении участвовать в Национальном отборе на Евровидение. С песней «Mamai» на слова Николая Бровченко группа попала в полуфинал, однако в финал не прошла.

Презентация нового альбома группы «Не моя», в которую вошли 8 композиций, состоялась 30 марта в столичном клубе «Atlas». Видео с текстом песни «Не моя» по состоянию на 2019 год преодолела отметку в 3,5 миллионов просмотров на YouTube.

«Закохані злодії» 
В феврале 2019 года группа презентует новый клип «Холодного січня». Также становится известно, что в скором времени в свет выйдет пятый альбом Kozak System «Закохані злодії». Первым опубликованным треком из данного альбома стала композиция «Досить сумних пісень».

Состав группы 
 Иван Леньо — вокал, аккордеон, клавишные
 Александр Демьяненко — гитара, мандолина
 Владимир Шерстюк — бас-гитара
 Сергей Соловий — труба, клавишные
 Сергей Борисенко — ударные

Дискография

Студийные альбомы 
 «Шабля» (2012)
 «Живи і люби» (2015)
 «Не моя» (2018)
 «Закохані злодії» (2020)

Совместные альбомы 
 «Пісні самонаведення» (2014) — Kozak System и Тарас Чубай

Видеоклипы

Примечания

Ссылки 
 Интервью изданию Украинская правда

Музыкальные коллективы по алфавиту
Музыкальные коллективы Украины
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2012 году
Участники Евромайдана
Рок-группы Украины